Das Damendoppel der Australian Championships 1967  war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Carole Graebner und Nancy Richey.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Draw der Australian Championships auf der Homepage des Turniers (englisch)

Damendoppel
1967